Сен-Каррёк (, , ) — коммуна во Франции, которая находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плентель. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22281.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 85 км западнее Ренна, в 13 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 509 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 960 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 744 были экономически активными, 216 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 744 активных работали 721 человек (380 мужчин и 341 женщина), безработных было 23 (8 мужчин и 15 женщин). Среди 216 неактивных 85 человек были учениками или студентами, 80 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монументальный крест Сен-Геан (XVIII век). Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор